

Osoby 
 Charles E. Bohlen – amerykański dyplomata 
 Davey von Bohlen – amerykański muzyk
 Dieter Bohlen – niemiecki muzyk

Zobacz też 
 Bohle
 Bohlin
 Böhlen

Linki zewnętrzne